Cárdenas – zatoka u wybrzeża Kuby

Miejscowości i gminy:
 Cárdenas – gmina w Hiszpanii
 Cárdenas – miasto na Kubie
 Cárdenas – miasto w Nikaragui, w departamencie Rivas
 Cárdenas – miasto w Meksyku, w stanie San Luis Potosí
 Cárdenas – gmina w Meksyku, w stanie San Luis Potosí, z siedzibą w powyższym mieście
 Cárdenas – miasto w Meksyku, w stanie Tabasco
 Cárdenas – gmina w Meksyku, w stanie Tabasco, z siedzibą w powyższym mieście

Zobacz też